Mössö kan syfta på följande platser:

Finland 

 Mössö, Ingå, Nyland, 
 Mössö, Kyrkslätt, Nyland, 

Robotskapade Finlandförgreningar